Le vendredi  est le 326 jour de l'année 1889.

Naissances 
 Annibale Ninchi (mort le ), Acteur italien
 Dorothy Draper (morte le ), décoratrice d'intérieur américaine
 Erwin Stresemann (mort le ), ornithologue et un historien des sciences allemand
 Hans Lipps (mort le ), philosophe allemand
 Henri Bléhaut (mort le ), contre-amiral et homme politique français

Décès 
 Eugène Oudinot (né le ), peintre-verrier français

Voir aussi 
 22 novembre et novembre 1889